В данном списке представлены монархи и подданные германских государств, объединённых в 1871 году в Германскую империю, а также граждане Федеративной Республики Германии, удостоенные Большого креста ордена Почётного легиона со времени его учреждения в 1802 году по настоящее время.

Орден Почётного легиона был учреждён 19 мая 1802 года Первым консулом Наполеоном Бонапартом. 29 января 1805 года императорским декретом была учреждена высшая степень ордена — Большое отличие (), наименованное Большим орлом (). Королевским указом от 16 июля 1814 года высшая степень была названа Большим крестом (), однако уже в указе от 19 июля того же года была названа Большой лентой (). Указом от 26 марта 1816 года название Большой крест было установлено окончательно.

Первым из иностранцев, кого Наполеон I пожаловал новоучреждённым отличием — Большим орлом, стал прусский король Фридрих Вильгельм III. Произошло это на встрече 23 марта 1805 года, где Наполеон стремился обеспечить нейтралитет Пруссии в надвигающейся войне против третьей коалиции. В тот же день высшим отличием были отмечены верный союзник Франции баварский курфюрст Максимилиан Иосиф IV (будущий король Баварии Максимилиан I), прусский фельдмаршал герцог Фердинанд Брауншвейгский, а также несколько других прусских и баварских генералов и министров.

В дальнейшем до падения Германской империи многие германские монархи, принцы и высшие сановники были отмечены высшей степенью отличия Франции. Награждения на полвека прекратились перед Первой мировой войной, а новые пожалования произошли только в 1958 году, уже после образования Федеративной Республики Германии. Среди граждан ФРГ, удостоенных Большого креста ордена Почётного легиона, в основном федеральные президенты и канцлеры, а также некоторые министры и дипломаты.

Германские государства XIX века

Бавария 
Существовавшее к началу XIX века в составе Священной Римской Империи курфюршество Бавария в 1806 году было преобразовано в королевство. Правитель его Максимилиан был верным союзником Наполеона I до самого падения последнего, после чего перешёл на сторону Австрии, что позволило ему сохранить свой престол и даже увеличить баварскую территорию. В 1805 году Максимилиан стал одним из первых иностранцев, кому Наполеон вручил Большого орла ордена Почётного легиона. В 1871 году Бавария вошла в состав Германской империи на правах автономии. После революции 1918 года баварская монархия была упразднена, её земли вошли в состав Веймарской республики, а в 1949 году — в состав Федеративной Республики Германии на правах федеральной земли.

Баден 
В процессе германской медиатизации 1803 года маркграфство Баден при поддержке Наполеона I было укрупнено и «повышено» до курфюршества. После упразднения в 1806 году Священной Римской Империи курфюршество Баден было преобразовано в великое герцогство. В дальнейшем Баден входил в состав Рейнского и Германского союзов, а в 1871 году был включён в состав Германской империи. После падения монархии в 1918 году входил в состав Веймарской республики, а с 1952 года является частью федеральной земли Баден-Вюртемберг в составе ФРГ.

Вестфалия 
В 1807 году решением Наполеона I на северо-германских землях было создано королевство Вестфалия, на престол коего был возведён младший брат Наполеона Жером. После поражения Наполеона в Битве народов король Жером бежал во Францию, а земли упразднённого королевства по решению Венского конгресса были поделены между Пруссией, Ганновером и Гессен-Касселем.

Вюртемберг 
При содействии Наполеона I в 1803 году Вюртембергское герцогство получило права курфюршества, а в 1806 году было провозглашено королевством, правитель которого, Фридрих, до самой Лейпцигской битвы являлся союзником Наполеона. С 1815 года королевство входило в Германский союз, а в 1871 году вошло в Германскую империю. С 1952 года является частью федеральной земли Баден-Вюртемберг в составе ФРГ.

Вюрцбург 
Курфюршество Вюрцбург было создано в 1805 году на землях бывшего архиепископства. Престол его занял изгнанный в 1803 году Наполеоном из Тосканы Фердинанд Габсбургский, в 1803—1805 годах бывший курфюрстом Зальцбургским. Вскоре Фердинанд принял титул великого герцога. После Венского конгресса Фердинанд вернулся в восстановленное великое герцогство Тосканское, а великое герцогство Вюрцбург было упразднено и его земли присоединены к королевству Бавария.

Ганновер 
Решением Венского конгресса на землях бывшего Брауншвейгского курфуршества, при Наполеоне I входивших в состав Вестфальского королевства, было образовано королевство Ганновер, до 1837 года находившееся в личной унии с Великобританией. В ходе австро-прусской войны 1866 года, в которой Ганновер выступил на стороне Австрии, территория королевства была аннексирована Пруссией и превращена в прусскую провинцию, а король лишён престола.

Гессен 
Ко времени распада Священной Римской Империи в её составе было два гессенских государства. Первое — преобразованное в 1803 году из ландграфства Гессен-Кассельского, курфюршество Гессен с 1806 по 1814 год входило в состав королевства Вестфалия, после чего вновь обрело независимость. Во время австро-прусской войны 1866 года курфюрст поддерживал потерпевшую поражение Австрию, и был лишен престола, а курфюршество Гессен было аннексировано Пруссией, став её провинцией.

Второе — ландграфство Гессен-Дармштадтское, в 1806 году было провозглашено великим герцогством Гессенским (с 1816 года — Гессенское и Прирейнское). В войне 1866 года также выступало на стороне Австрии, однако, в отличие от Гессен-Касселя, сумело сохранить независимость. В 1871 году вошло в состав Германской империи, а после свержения монархии в 1918 году входило в состав Веймарской республики.

С 1949 года обе гессенские территории входят в федеральную землю Гессен в составе ФРГ.

Нассау 
В 1806 году путём объединения раздробленных земель Нассауского княжеского дома было образовано герцогство Нассау. Во время войны 1866 года разделило судьбу Гессен-Касселя и было аннексировано Пруссией, войдя в состав её провинции Гессен-Нассау.

Пруссия 
Королевство Пруссия в начале XIX века находилось в нейтральном состоянии по отношению к Наполеону I. Стремясь закрепить это положение, Наполеон сделал прусского короля первым среди иностранцев кавалером Большого орла ордена Почётного легиона. Тем не менее уже через год Пруссия присоединилась к антифранцузской коалиции. После окончания наполеоновских войн Пруссия стремилась упрочить своё доминирующее положение в германском мире, что было окончательно закреплено победой над Австрией и её союзниками в войне 1866 года. В 1871 году под гегемонией Пруссии была образована Германская империя, объединившая большинство германских земель.

Саксония и саксонские герцогства 
Саксонские (тюрингские) земли в начале XIX века были раздроблены между представителями двух линий дома Веттинов: Альбертинской и Эрнестинской.

Представители Альбертинской линии правили в образованном в 1806 году из курфюршества королевстве Саксония, до Битвы народов бывшим верным союзником Наполеона I. В 1871 году королевство Саксония вошло в состав Германской империи, а после падения монархии в 1918 году — в состав Веймарской республики в качестве «свободного государства». 

Представители Эрнестинской линии правили несколькими мелкими герцогствами, в ходе XIX века подвергавшихся многочисленным территориальным преобразованиям, а в 1871 году вошедших в состав Германской империи. После 1918 года герцогства были упразднены, а их земли объединены в одну землю Тюрингия (кроме Саксен-Кобурга, отошедшего к Баварии) в составе Веймарской республики.

После Второй мировой войны обе земли оказались в составе Германской Демократической Республики, а в 1990 году вошли в состав ФРГ.

Германская империя 
Германская империя была провозглашена в 1871 году по итогам франко-прусской войны и объединила практически все германские земли. После революции 1918 года монархия была упразднена и образована республика.

Федеративная Республика Германия 
Федеративная Республика Германия была образована в 1949 году из территорий американской, британской и французской зон оккупации Германии. В 1990 году в состав ФРГ была включена Германская Демократическая Республика.

Комментарии

Источники 
Литературные источники

Энциклопедические источники

Сетевые источники

Литература 
 
 

Ежегодники

См. также 
 Список дам Большого креста ордена Почётного легиона
 Список российских кавалеров Большого креста ордена Почётного легиона
 Список британских кавалеров Большого креста ордена Почётного легиона
 Список испанских кавалеров Большого креста ордена Почётного легиона

 
Почётный легион